Lainbachfälle heißen Wasserfälle in den Kocheler Bergen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern:

 Lainbachfälle (Benediktbeuern), Wasserfälle der Schmiedlaine (zum Lainbach, zur Loisach) im Gemeindegebiet von Benediktbeuern
 Lainbachfälle (Kochel am See), Wasserfälle des Lainbachs oder Laingrabens (zum Kocheelsee, zur Loisach) im Gemeindegebiet von Kochel am See